Уејотлипан има више значења:

 Општина Уејотлипан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Уејотлипан (Уејотлипан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику